Konge i Danmark: Erik Klipping 1259-1286

Se også 1278 (tal)

Begivenheder 
 Suveræniteten over Andorra deles lige mellem biskopperne af Urgel og greverne af Foix.

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
78
Artikler om enkelte år